Alberto I de Sajonia (en alemán, Albert I. von Sachsen; Dresde, 23 de abril de 1828-Sibyllenort, 19 de junio de 1902) fue rey de Sajonia desde 1873 hasta 1902.

Alberto tuvo una exitosa carrera militar al frente de las tropas sajonas que participaron en la primera guerra de Schleswig, la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana.

Biografía 
Era el segundo hijo, pero primer varón, del rey Juan I de Sajonia y de la princesa Amalia Augusta de Baviera. Alberto era nieto por vía paterna del príncipe Maximiliano de Sajonia y de la princesa Carolina de Borbón-Parma, mientras que por vía materna lo era del rey Maximiliano I de Baviera y de la princesa Carolina de Baden.

Casó el 18 de junio de 1853 en la Catedral de Dresde con la princesa Carola de Suecia, hija del príncipe Gustavo de Suecia y de la princesa Luisa Amelia de Baden. La princesa Carola era nieta del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia, depuesto en 1809 del trono de Suecia. Alberto y Carola no tuvieron hijos y a la muerte del soberano sajón, la Corona pasó a manos de su hermano, el rey Jorge I de Sajonia.

La educación que recibió el príncipe Alberto fue la habitual entre los príncipes alemanes del momento; es decir, una mezcla entre una amplia formación militar y la asistencia a la Universidad de Bonn, ampliamente reconocida en los círculos de la realeza alemana del .

La primera experiencia en el campo de batalla del príncipe, y después rey sajón, fue en el año 1849 durante la guerra de los ducados contra Dinamarca, en la cual sirvió como capitán del ejército del reino de Sajonia.

Con el estallido de la guerra austro-prusiana en 1866, el príncipe heredero dirigió las fuerzas sajonas contra Prusia y aliándose con Austria. El príncipe participó en numerosas batallas que lo enfrentaron a las tropas dirigidas por el príncipe Federico Carlos de Prusia y, a pesar de la tenacidad y los buenos resultados que obtuvieron las tropas sajonas, la derrota austriaca los arrastró a un desastre total.

Durante las operaciones de la guerra de 1866, el príncipe Alberto obtuvo gran apoyo y prestigio entre las tropas sajonas. Después del armisticio, Sajonia entró a formar parte de la Confederación de Alemania del Norte, encargándose personalmente del XII batallón del ejército confederado que correspondía al antiguo ejército sajón.

La guerra de 1870 contra Francia permitió al príncipe entrar de nuevo en acción y demostrar, una vez más, sus dotes militares. Después de la muerte del su padre, en el año 1873, fue coronado rey de Sajonia. Su reinado transcurrió sin incidentes y participó poco en la política pública, dedicándose a los asuntos militares, en los que sus consejos y experiencia fueron de gran valor, no solo para el cuerpo sajón sino también para el ejército alemán en general. Durante su reinado, la monarquía sajona se convirtió en constitucional.

En la década de 1870, Alberto inició la construcción de un suburbio de Dresde, el Albertstadt. Entonces era la guarnición más grande de Alemania. Cerca del antiguo barrio, otros edificios y lugares aun llevan su nombre: Albertbrücke, Alberthafen, Albertplatz y Albertinum.

En 1879, inició la reconstrucción de la escuela Saint Afra en Meissen. En el año 1897, el rey Alberto fue el árbitro que decidió entre el pleito interpuesto por los diferentes reclamantes de la soberanía del principado de Lippe.

Honores

Honores alemanes

Honores extranjeros

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Reyes de Sajonia del siglo XX (Casa de Wettin)
Militares del Imperio alemán
Mariscales de campo de Sajonia
Personas de la guerra austro-prusiana
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Católicos de Alemania
Nacidos en Dresde
Alumnado de la Universidad de Bonn
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Condecorados con la primera clase de la Cruz de Hierro
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro
Condecorados con la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph
Pour le Mérite
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Jorge
Mariscales de campo de Rusia
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Baviera)
Caballeros de primera clase de la Orden del León de Zähringen
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso